Ammaqqua bezeichnet:
 Ammaqqua (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ammaqqua (Sund), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland